Gudaträdssläktet (Ailanthus) är ett släkte av bittervedsväxter som beskrevs av René Louiche Desfontaines. Gudaträdssläktet ingår i familjen bittervedsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bittervedsväxter